Чемпионат Украины по русским шашкам среди мужчин 2013 года прошёл  3—10 октября в Мариуполе по круговой  системе. В нём приняли участие 12 спортсменов, в том числе, 3 гроссмейстера.

Чемпионом Украины стал Сергей Белошеев. Второе место у Валерия Гребёнкина, на третьем месте Владислав Мазур. Главный судья турнира О.А. Азаров.

Ссылки 
 Таблица на сайте Федерации шашек Украины

Мужчины 2013
Спорт на Украине в 2013 году
2013 год в шашках
Спортивные соревнования в Мариуполе
Октябрь 2013 года